Zavétnoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zavétnoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Zavétnoie (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Zavétnoie (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Zavétnoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia